Гаплогруппа T2c2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 T2c2
 T2c2a
  T2c2b

Палеогенетика

Неолит 
Тепе Абдул-Хосейн
 AH4 | 10035 __ Нурабад (шахрестан), Лурестан, Иран __ 8201-7751 calBCE (8832±41 BP, MAMS-25473) __ Ж __ T2c > T2c2*.

Халколит 
Вучедольская культура
 I2792 | GEN64 __ Vucedol Tell __ Вуковар, Вуковарско-Сриемска, Хорватия __ 2872-2582 calBCE (4130±35 BP, Poz-90126) __ М __ G2a2a1a2a (PF3237) # T2c2.

Примечания

Публикации 
2016
 
2018

Ссылки 
 
 Ancient DNA: T2c2

Гаплогруппа T2 (мтДНК)